Banai (Karang Baru), een plaats in Indonesië
Banai (Ix Koto), een plaats in Indonesië